Берикуль — озеро в Качугском районе Иркутской области.

Географическое положение 
Озеро расположено в междуречье рек Сухая Речка и Гульма в 18 километрах к северо-востоку от Верхоленска.

Топонимика 
Среди местных жителей бытует народная легенда, согласно которой название появилось от выражения бери куль [рыбы], дескать, рыба водится в озере в больших количествах.

Известный топонимист Матвей Мельхеев считал топоним Берикуль сложением двух языковых основ — эвенкийского бира — река и тюркского куль — озеро.

Однако, версия Матвея Мельхеева довольно сомнительна: Во-первых, основы одного топонима редко происходят из разных языков. Во-вторых, перевод река-озеро не логичен по смыслу. По мнению краеведа из Якутии Бориса Чарпыкова, топоним Берикуль происходит от якутского бөрө күөл — волчье озеро.

Журналист и краевед из Иркутска Геннадий Бутаков высказал иные версии происхождения названия Берикуль. Согласно первой из них, топоним имеет якутские корни и означает озеро, прилегающее к более крупному озеру (якутское бииргэ — вместе), что соответствует физико-географическим характеристикам водоёма.

Однако, Бутаков считал эту версию вторичной. По ему мнению, название имеет енисейские корни и означает труднодоступная вода.

Географические характеристики 
Площадь озера составляет 0,7 км², площадь водосбора — 14,5 км². Высота над уровнем моря 817 м. Озеро окружено тайгой, берега заболоченные.

Притоки и вытекающие реки 
Озеро сточное, из него вытекают реки Сухая Речка и Гульма.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России озеро относится к Ленскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — Лена от истока до г. Усть-Кут. Речной бассейн — Лена.

Код объекта в государственном водном реестре — 18030000111117100000029.

Примечания 

Бассейн Лены
Озёра Иркутской области
Водные объекты Качугского района